Boozer ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Boozer (* 1944), US-amerikanischer Plasmaphysiker
 Bob Boozer (1937–2012), US-amerikanischer Basketballspieler
 Carlos Boozer (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler
 Lemuel Boozer (1809–1870), US-amerikanischer Politiker
 Mel Boozer (1945–1987), US-amerikanischer Soziologe und Politiker

Siehe auch:
 Buser